Vanguard peut désigner :

Cinéma et télévision 
 Vanguard Films Inc., une société américaine de production ;
 The Vanguard, un film d'horreur sorti en 2008 ;
 Vanguard, un film d'action chinois de Stanley Tong et sorti en 2020 ;
 Le Vanguard, un robot fictif dans la série d'animation Vandread.

Entreprises 
The Vanguard Group, une société américaine d'investissement ;
Vanguard, un fabricant d'accessoires photo-vidéo, d'accessoires de chasse et d'optiques.

Jeux vidéo 
Vanguard: Saga of Heroes, un jeu de rôle massivement multijoueur ;
Vanguard, un jeu vidéo d'arcade par SNK ;
Vanguard II, un jeu vidéo d'arcade créé par SNK ;
Call of Duty : Vanguard, un jeu vidéo de la licence Call of Duty.

Militaire 
avant-garde, terme militaire qui désigne les troupes envoyées en avant de la progression d'une armée, pour explorer et assurer le terrain ;
HMS Vanguard, un cuirassé de la Royal Navy britannique ;
Vanguard, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la Royal Navy ;
Classe Vanguard, la classe de sous-marin à laquelle il appartient ;
Le Programme Vanguard, un programme de lanceurs spatiaux américains.

Musique 
Vanguard, un label indépendant de musique américain ;
Village Vanguard, un club de jazz.

Transports 
 Le Vickers Vanguard, un avion de ligne ;
 XR-5 Vanguard, un vaisseau spatial fictif du simulateur Orbiter.

Autres 
 Vanguard, un super-héros soviétique créé par Marvel Comics ;
 Vanguard, un quotidien nigérian.